B92 peut renvoyer à :
 B92, une chaîne de télévision serbe ;
 Bundesstraße 92, une route fédérale allemande reliant Gera à Bad Brambach ;
 Séquelles de lèpre, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres